El término Ben 10 puede hacer referencia a:

Series 
 Ben 10: primera serie original de la franquicia, emitida desde 2005 hasta 2008.
 Ben 10: Alien Force: segunda serie animada de la franquicia, que da continuidad a la primera serie, emitida desde 2008 hasta 2010.
 Ben 10: Ultimate Alien: tercera serie animada de la franquicia, que da continuidad a la segunda serie, emitida desde 2010 hasta 2012.
 Ben 10/Generador Rex: Héroes unidos: especial crossover entre la tercera serie de la franquicia, y Generador Rex, estrenado en 2011.
 Ben 10: Omniverse: cuarta serie animada de la franquicia, que toma lugar entre los hechos de la primera serie original, y de sus dos sucesoras, emitida desde 2012 hasta 2014.
 Ben 10 (serie de televisión de 2016): quinta serie animada de la franquicia, reboot de la serie original homónima emitido desde 2016 hasta 2021.

Películas 
 Ben 10: El secreto del Omnitrix: primera película animada de la franquicia, basada en la primera serie animada, estrenada en 2007.
 Ben 10: Carrera contra el tiempo: primera película live-action basada en la primera serie animada, estrenada en 2007.
 Ben 10: Invasión Alienígena: segunda película live-action de la franquicia, y basada en la segunda serie animada, estrenada en 2009.
 Ben 10: Destrucción Alienígena: tercera película basada en la primera serie original de la franquicia, y primera película animada en CGI, estrenada en 2012.

Videojuegos 
 Ben 10 (videojuego de 2006): Videojuego de acción/aventura basado en la serie animada original, estrenado en 2006 para HyperScan.
 Ben 10: Protector of Earth: Videojuego de acción/aventura basado en la serie animada original, estrenado en 2007 para NDS, PS2, PSP y Wii.
 Ben 10: Alien Force (videojuego): Videojuego acción/aventura basado en la serie titulada Alien Force, estrenado en 2008 para NDS, PS2, PSP y Wii.
 Ben 10 Alien Force: Vilgax Attacks: Videojuego acción/aventura basado en la serie titulada Alien Force, estrenado en 2009 para NDS, PS2, PSP, Wii y X360.
 Ben 10 Alien Force: The Rise of Hex: Videojuego acción/aventura basado en la serie titulada Alien Force, estrenado en  2010 para WiiWare y X360.
 Ben 10 Ultimate Alien: Cosmic Destruction: Videojuego de acción/aventura basado en la serie titulada Ultimate Alien, estrenado en 2010 para NDS, PS2, PS3, PSP, Wii y X360.
 Ben 10: Galactic Racing: Videojuegos de carreras basado en la serie titulada Ultimate Alien, estrenado en 2011 para NDS, N3DS, PS3, PSV, Wii, X360.
 Ben 10: Omniverse (videojuego): Videojuego de acción/aventura basado en la serie Omniverse, estrenado en 2012 para PS3, X360, NDS, N3DS, Wii y Wii U.
 Ben 10: Omniverse 2: Videojuego de acción/aventura basado en la serie Omniverse y secuela del anterior juego, estrenado en 2013 para PS3, X360, N3DS, Wii y Wii U.
 Ben 10 (videojuego de 2017): Videojuego de acción/aventura basado en la serie animada de 2016, estrenado en 2017 para Switch, PS4, XOne y PC.
 Ben 10: Power Trip: Videojuego de acción/aventura basado en la serie animada de 2016, estrenado en 2020 para Switch, PS4, XOne y PC.